Коваленко Петро Іванович (1909—1943) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Коваленко Петро Іванович (1939) — український вчений, доктор технічних наук, академік.